Antigoneia, épeiroszi ókori görög város
Antigoneia, peloponnészoszi ókori görög város, Mantineia névváltozata
Antigoneia, anatóliai ókori görög város, Nikaia névváltozata